hiperbola, a matematikában a kúpszeletek egyike, két ágból álló síkgörbe
hiperbola, retorikai alakzat, egy pontos kifejezés helyettesítése erőteljesebb kifejezéssel